23. Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Paryżu w dniach 10 – 12 września 1937. W tabeli medalowej tryumfowali reprezentanci III Rzeszy. Udział wzięło 50 zawodników.

Rezultaty

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1937 w sporcie